Sör-Ämten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sör-Ämten, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun och Laxå kommun,  (11,7 ha)
Sör-Ämten, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (17,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn